A 2008-as wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyét a Serena Williams–Venus Williams-duó nyerte a Lisa Raymond és Samantha Stosur alkotta páros előtt. A két amerikai játékos harmadik wimbledoni páros győzelmét érte el, 2000-ben és 2002-ben diadalmaskodtak.

Kiemeltek 

 Cara Black /  Liezel Huber (Elődöntősök)
 Szugijama Ai /  Katarina Srebotnik (Második kör)
 Květa Peschke /  Rennae Stubbs (Harmadik kör)
 Csan Jung-zsan /  Csuang Csia-zsung (Első kör)
 Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (Harmadik kör)
 Viktorija Azaranka /  Sahar Peér (Negyeddöntősök)
 Aljona Bondarenko /  Katerina Bondarenko (Visszaléptek)
 Peng Suaj /  Szun Tien-tien (Első kör)''

 Jen Ce /  Cseng Csie ''(Harmadik kör)
 Gyinara Szafina /  Szávay Ágnes ''(Harmadik kör)
 '''Serena Williams /  Venus Williams (Bajnokok)
 Szvetlana Kuznyecova /  Amélie Mauresmo ''(Visszaléptek)
 Bethanie Mattek /  Szánija Mirza ''(Negyeddöntősök)
 Alicia Molik /  Mara Santangelo ''(Első kör)
 Iveta Benešová /  Janette Husárová ''(Második kör)
 Lisa Raymond /  Samantha Stosur '' (Döntősök)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Források 
 Főtábla eredményei

N2